Misfits o The Misfits ("disadattati" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Gli spostati (The Misfits) – film del 1960 diretto da John Huston

Musica 
 Misfits o The Misfits – gruppo musicale punk rock statunitense
 Misfits – album dei The Kinks del 1978
 Collection I – album dei Misfits del 1986, conosciuto anche col nome di Misfits
 The Misfits Box Set – album dei Misfits del 1996

Televisione 
Misfits (Misfits of Science) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1985 al 1986
 Misfits – serie televisiva britannica trasmessa dal 2009

Altro 
 The Misfits: A Study of Sexual Outsiders – saggio di Colin Wilson del 1988